Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2010 года  () прошёл с 25 по 31 августа в Мужасихле, Польша под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — 80 минут + минута за ход.

В чемпионате приняли участие 65 спортсменов (в том числе две женщины) из 19 стран. Среди участников: 17 международных гроссмейстеров, 7 международных мастеров, 13 мастеров ФМЖД, 1 мастер ФМЖД среди женщин. Средний рейтинг турнира — 2164.

Победил представитель России Александр Георгиев, серебро у россиянина Муродулло Амриллаева, третье место у представителя Нидерландов Пима Мёрса.

С чемпионата Европы 2010 года проводился командный зачёт (перед началом турнира в судейскую коллегию подаётся список из трёх участников от страны, которые участвуют в подведении итогов командного первенства по наименьшей сумме занятых мест).

Расписание

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Чемпионаты Польши по международным шашкам
Шашки
Чемпионаты Европы в Польше
Спорт в Польше в 2010 году
2010 год в шашках
Август 2010 года